Die Kim-Dynastie, die in Nordkorea als „Paektu-Blutlinie“ bezeichnet wird, ist eine Drei-Generationen-Linie der nordkoreanischen Führung, die vom ersten Führer des Landes, Kim Il-sung, abstammt. Kim Il-sung rief 1948 die Demokratische Volksrepublik Korea im Norden aus, nachdem das Ende der japanischen Herrschaft 1945 die Region geteilt hatte. Er begann den Koreakrieg 1950, um die koreanische Halbinsel unter seiner Herrschaft wieder zu vereinigen, was misslang. Der Personenkult um Kim als „Oberster Führer “ ist eng mit der nordkoreanischen Staatsideologie (Chuch’e-Ideologie) verbunden und wurde später auf seine beiden Nachfolger, Sohn Kim Jong-il und Enkel Kim Jong-un, ausgeweitet. Sie wird im Ausland mithin als faktische absolutistische Erbmonarchie gewertet.

Im Jahr 2013 heißt es in Artikel 10 Absatz 2 der neu bearbeiteten „Zehn Prinzipien für die Errichtung eines monolithischen ideologischen Systems“ (), die von der Partei der Arbeit Koreas verabschiedet wurden, dass Partei und Revolution „ewig“ von der „Paektu-Blutlinie“ getragen werden müssen.

Stammbaum

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Individuelle Familie